Бездєнєжних Ігор Ігорович — російський футболіст, півзахисник клубу «Уфа».
 Бездєнєжних Олександр Володимирович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища